Szisz (ma Kozan, Törökország Adana tartományában), a Kilikiai Örmény Királyság (Kis-Örményország) fővárosa 1199-től 1375-ig
Szisz, város a mai Örményországban (korábban Uliya Sarvanlar vagy Sarvanlar)

Kapcsolódó szócikkek 
SIS